het herbicide glyfosaat, handelsnaam Roundup.
 Roundup, een plaats in Montana.
 De round-up, een kermisattractie.